El Gobierno de Siria, conocido también como Gabinete de Siria o Consejo de Ministros de Siria (en árabe, مجلس وزراء سوريا) es el órgano constitucional que preside el poder ejecutivo de la República árabe siria.

Gabinete actual 
Su presidente Bashar al-Assad aceptó disolvió su gabinete entero tras una reunión el 29 de marzo de 2011. Al-Assad entonces nombró a Muhammad Naji al-Otari para ejercer como primer ministro mientras no se hubo creado el nuevo gobierno. El 3 de abril de 2011, Assad nombró a Adel Safar como nuevo Primer ministro. El 6 de abril de 2011, el canal de TV público al-Ekhbariya anunció que el Ministro de asuntos exteriores Walid al-Moallem, el Ministro de Defensa Dawoud Rajiha, el Ministro de Dotación y Asuntos Religiosos Mohammed Abdul-Sattar Al Sayedy el Ministro de Asuntos del Palacio Presidencial Mansour Fadlallah Azzam seguirían en el nuevo gobierno. Finalmente, el 14 de abril de 2011, se anunció la formación del nuevo gabinete.

El 9 de febrero de 2013, presidente Assad cambió siete ministros en el gabinete. Este reajuste de gabinete incluyó los ministerios de Industria aceitera [petróleo], finanzas, asuntos sociales, trabajo, vivienda, agricultura y trabajos públicos.

En julio de 2016 presidente Assad emitió el decreto número 203- 2016 en el cual se lista el actual gobierno sirio:

Véase también 
 Informe sobre las torturas y ejecuciones a detenidos en Siria de 2014

Referencias

Enlaces externos 

 Youropinion.gov.sy Oficial e-sitio web de gobierno
 El Gobierno sirio, SANA, Webarchive sitio cuando de 24 mayo 2011

Ministros de Siria
Gobiernos de Siria
Siria en el siglo XXI
Siria